Чарльз Фицрой ():
 Чарльз Фицрой, 2-й герцог Графтон (1683—1757) — ирландский и английский политический деятель.
 Чарльз Фицрой, 2-й герцог Кливленд (1662—1730) — английский аристократ и пэр, 1-й герцог Саутгемптон и 2-й герцог Кливленд, главный дворецкий Англии.